Jakob Vogel, född 1816 i Glarus, död där 1899, var en schweizisk skald.

Källor  
 

Schweiziska poeter
Födda 1816
Avlidna 1899
Män
Ugglan